Lobi (volk), een stam in West-Afrika.
 Lobiri, de moedertaal van deze stam.
 Lobi (woord), een Surinaams woord.
 Lobi (Estland), een plaats in de gemeente Haljala, Estland.